Il gruppo della polibasite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della polibasite 
 Cupropearceite
 Cupropolybasite
 Pearceite
 Polibasite

Note 

Polibasite